AA-5 steht für:

 Bisnowat R-4, eine sowjetische Luft-Luft-Rakete
 Grumman American AA-5, ein US-amerikanisches Leichtflugzeug